

Miejscowości i ich części w Polsce 
W Polsce nazwę Górki noszą 182 miejscowości z czego 36 to miejscowości podstawowe, wśród nich są 3 kolonie, 5 osad i 28 wsi. Wśród 146 integralnych części miejscowości są 3 części kolonii, 10 części miast,  118 części wsi, 2 kolonie wsi, 1 osada wsi, 12 przysiółków wsi.

Inne 
 Górki – gromada w powiecie brzozowskim
 Górki – gromada w powiecie kamieńskim
 Górki – gromada w powiecie łosickim
 Górki – gromada w powiecie mieleckim
 Górki – gromada w powiecie nowodworskim
 Górki –  gromada w powiecie opolskim

 Górki – nieoficjalna nazwa części wsi Mnichów
 Górki – nieistniejąca kolonia w woj. zachodniopomorskim w pow. choszczeński, w gminie Bierzwnik

Miejscowości na Białorusi i Ukrainie
 Górki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Stepańki
 Górki – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Porpliszcze
 Górki – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost
 Górki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze
 Górki – wieś na Ukrainie w rejonie nowogrodzkim obwodu żytomierskiego

Historyczne miejscowości 
 Górki – poprzednia nazwa wsi Tulewo Górne w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków
 Górki – rynek pomocniczy dla średniowiecznego Mińska Mazowieckiego
 Górki – dawna osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz

Zobacz też 
Górki Borze, Górki Drugie, Górki Duże, Górki Dąbskie, Górki Grabińskie, Górki-Grubaki, Górki Małe, Górki Miłońskie, Górki Napękowskie, Górki Noteckie, Górki Pierwsze, Górki Pęcławskie, Górki Wielkie, Górki Zadzimskie, Górki Zagajne, Górki Średnie, Górki Łubnickie, Górki-Baćki, Górki-Izabelin, Górki-Kolonia, Górki-Sypniewo, Górki-Szewkowo, Górki Śląskie, Górki-Witowice, Górki Zachodnie

Przypisy